Allan Carriou, né le  à Mont-Saint-Aignan en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 14 || 0 || 0 || 0 || 2 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 1994-1995 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 23 || 0 || 0 || 0 || 4 || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 1995-1996 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 21 || 0 || 1 || 1 || 16 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1996-1997 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 31 || 2 || 4 || 6 || 28 || 11 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 1997-1998 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 35 || 1 || 7 || 8 || 36 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 40 || 2 || 1 || 3 || 66 || || || || ||
|-
| 1999-2000 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 40 || 1 || 5 || 6 || 29 || || || || ||
|-
| 2000-2001 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| - || 0 || 5 || 5 || - || || || || ||
|-
| 2001-2002 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 35 || 3 || 8 || 11 || 108 || || || || ||
|-
| 2002-2003 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 32 || 3 || 12 || 15 || 68 || || || || ||
|-
| 2003-2004 || Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus
|| 27 || 5 || 4 || 9 || 40 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2004-2005 || Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus
|| 26 || 5 || 10 || 15 || 68 || 10 || 0 || 2 || 2 || 20

Notes et références 

Naissance en février 1976
Naissance à Mont-Saint-Aignan
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Mulhouse
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Défenseur de hockey sur glace